Diese Liste enthält alle Spiele der eritreischen Fußballnationalmannschaft der Männer seit dem Beitritt des eritreischen Fußballverbands zur FIFA.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 AC = Afrika-Cup
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der eritreischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der eritreischen Mannschaft

Liste der Spiele

1998 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik 
In der Statistik werden nur die offiziellen Länderspiele berücksichtigt.

Legende
 Sp. = Spiele
 Sg. = Siege
 Uts. = Unentschieden
 Ndl. = Niederlagen
 Hintergrundfarbe grün = positive Bilanz
 Hintergrundfarbe gelb = ausgeglichene Bilanz
 Hintergrundfarbe rot = negative Bilanz

Gegner

Kontinentalverbände

Weblinks 
 Liste der Länderspiele auf der Website der FIFA

Eritrea
!Landerspiele